Sabá — ou shabat; dia de descanso semanal entre cristãos e judeus
 Sabbat — ritual de bruxaria
 Sabá (reino) — reino da Antiguidade citado na Bíblia
 Sabá (Malásia) — estado
 Sabá (Honduras) — cidade
 Sabah (jornal) — jornal turco

Desambiguações de topônimos